Frank Moss (1895-1965) – calciatore inglese, capitano dell'Aston Villa e della Nazionale inglese
Frank Moss (1909-1970) – calciatore inglese, portiere
Frank Moss (1911-2003) – politico statunitense, senatore dello Utah dal 1959 al 1977
Frank Moss (1917-1997) – calciatore inglese, centrocampista figlio del Frank Moss nato nel 1895